La famille Beaumont est originaire du duché de Normandie, et plusieurs de ses membres prénommés Roger ont laissé une trace importante dans l'Histoire :

 Roger de Beaumont dit Barbatus (le barbu) († 1094), vicomte du Roumois, seigneur de Brionne, Vatteville, Beaumont et de Pont-Audemer, conseiller de Guillaume le Conquérant ;
 Roger de Beaumont (avant 1102-1153),  comte de Warwick ;
 Roger de Beaumont, qui fut élu évêque de Saint Andrews et chancelier d'Écosse en 1189.

Voir aussi 
 Famille de Beaumont